Cette page décrit la liste des caractères Unicode codés de U+9000 à U+9FFF en hexadécimal (36 864 à 40 959 en décimal).

Sous-ensembles 
La liste suivante montre les sous-ensembles spécifiques de cette portion d’Unicode.

Liste

Sinogrammes unifiés CJC () (Unicode 1.1 à 14.0)

Articles connexes 
 Unicode
 Table des caractères Unicode
 Aide:Caractères spéciaux

009